Pir (biljni rod), biljni rod
 Pir (epirski kralj)
 svadba, gozba
 Pravi pir
 mol, gat